Dougherty kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Dougherty,

USA 

 Dougherty (ort), Oklahoma, Murray County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar